Альтшу́лер (варианты Альтшу́ллер и другие) — одна из старейших еврейских фамилий, пражского происхождения. Происходит от названия синагоги в пражском еврейском квартале Йозефов —  («старая синагога»). Фамилия существует также в виде аббревиатуры Аш.

Альтшулер 
 Альтшулер, Александр Борисович (1938—2014) — русский поэт.
 Альтшулер, Анатолий Евгеньевич (1906—1961) — советский инженер, лауреат Сталинской премии, специалист в области нефтепереработки и нефтехимии.
 Смелянский, Анатолий Миронович (настоящая фамилия Альтшулер; род. 1942) — театральный критик и историк театра.
 
 Альтшулер, Владимир Абрамович (род. 1946) — российский педагог, дирижёр Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
 Альтшулер, Григорий Борисович (род. 1948) — учёный в области квантовой электроники, доктор технических наук.
 Альтшулер, Григорий Вульфович (1909—1982) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Альтшулер, Евгений Юрьевич (1958—2013) — российский физик.
 Лежнёв, Исайя Григорьевич (настоящая фамилия Альтшулер; 1891—1955) — русский публицист и литературный критик.
 Альтшулер, Лев Владимирович (1913—2003) — советский физик и педагог, лауреат Ленинской премии.
 Альтшулер, Марк Аврамович (род. 1931) — советский химик.
 Альтшулер, Модест Исаакович (1873—1963) — русско-американский виолончелист и дирижёр, мемуарист.
 Альтшулер, Моисей Соломонович (род. 1922) — советский скульптор, член Союза художников СССР.
 Альтшулер, Мордехай (1932—2019) — израильский историк.
 Альтшулер, Роман Зиновьевич (1919—2003) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1965), международный мастер ИКЧФ (1967).
 Альтшулер, Семён Александрович (1911—1983) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Альтшулер, Сергей Анатольевич (1938—2005) — советский инженер, доктор технических наук, специалист в области нефте- и газо-переработки.
 Альтшулер, Сергей Владимирович (1938—2005) — советский журналист.

Альтшуллер 
 Альтшуллер, Анатолий Яковлевич (1922—1996) — советский и российский театровед.
 Альтшуллер, Борис Львович (1926—1998) — архитектор-реставратор, учёный, специалист по восстановлению памятников древнерусской архитектуры.
 Альтшуллер, Владимир Борисович (род. 1959) — российский архивист, литератор, исследователь авторской песни, музыкант.
 Альтшуллер, Генрих Саулович (литературный псевдоним — Генрих Альтов; 1926—1998) — советский писатель-фантаст, автор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
 Альтшуллер, Исаак Наумович (1870—1943) — российский земский врач Ялтинского уезда, лечивший А. П. Чехова и Л. Н. Толстого.
 Альтшуллер, Марк Григорьевич (род. 1929) — американский литературовед-пушкинист, профессор, хранитель Цветаевского архива Екатерины Альтшуллер, дочери Исаака Альтшуллера.
 Альтшуллер, Михаил Израилевич (1894—после 1941) — советский учёный-экономист, профессор.
 Альтшулер, Мордехай (1932—2019) — израильский историк. 
 Альшуллер, Семён Теодорович (известен как Семён Альтов, род. 1945) — писатель-сатирик, сценарист и драматург, режиссёр.

Аш 
 Аш, Шолом (1880—1957) — еврейский (идиш) писатель.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Статья о фамилии Альтшуль в Jewish Encyclopedia (издание 1901—1906, Лондон — Нью-Йорк)